Leslie är en kulle i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Leslie är  meter över havet.

Terrängen runt Leslie är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Mount Friesland,  meter över havet,  kilometer söder om Leslie. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är St. Kliment Ohridski Base,  kilometer sydväst om Leslie.

Kommentarer

Källor 

Kullar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre